El término garza blanca puede referirse a las siguientes especies de aves:
 la garza blanca o garceta grande (Ardea alba);
 la garza blanca, garcita blanca o garceta nívea (Egretta thula).